Le terme NoHo peut faire référence à :

 NoHo (Manhattan), quartier de Manhattan à New York ;
 NoHo (Hong Kong) ;
 Northampton, Massachusetts, dont l'un des surnoms est NoHo ;
 NoHo, abréviation de North Hollywood, quartier de Los Angeles.
 NoHo Partners, une entreprise finlandaise de restauration

Voir aussi